Six comtés des États-Unis portent le nom de comté de DeKalb () :
 le comté de DeKalb, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de DeKalb, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de DeKalb, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de DeKalb, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de DeKalb, situé dans l'État du Missouri ;
 le comté de DeKalb, situé dans l'État du Tennessee.